Los trechnotherios (Trechnotheria) son un clado de rango superior, entre Mammalia y Theria, si bien al comparar distintas clasificaciones puede asimilarse al último.

McKenna establecieron esta jerarquía para los trechnotherios en 1975:

 --o Trechnotheria McKenna, 1975 (≈Yangotheria Chow & Rich, 1982) (†)
     |-o Amphiodontoidea Prothero, 1981 (†)
     |-o Spalacotherioidea Prothero, 1981 (†)
     `-o Symmetrodonta Simpson, 1925
       |-o Yinotheria Chow & Rich, 1982 (†)
       `-o Cladotheria McKenna, 1975 
         |-o Dryolestoidea Prothero, 1981 (†)
         `-o Amphiteriida Prothero, 1981
           `-o Zatheria McKenna, 1975
             |-o Peramura McKenna, 1975 (†)
             `-o Tribosphenida McKenna, 1975
               |-o Aegialodontia Butler, 1978 (†)
               `-o Theria Parker & Haswell, 1897 
                 |-o Metatheria Huxley, 1880 
                 `-o Eutheria Gill, 1872 

Con posterioridad, diversos trabajos han venido a modificar sustancialmente la teoría de los anteriores:

 Wang, Clemens, Hu & Li, 1998.
 Rougier, Novacek, McKenna & Wible, 2001.
 Luo, Cifelli & Kielan-Jaworowska, 2001
 Luo, Kielan-Jaworowska & Cifelli, 2002
 Kielan-Jaworowska, Cifelli & Luo, 2004.

Se resumen estas modificaciones en el cladograma siguiente:

 --o Trechnotheria McKenna, 1975 (≈Yangotheria Chow & Rich, 1982) (†)
     |-o Amphiodontoidea Prothero, 1981 (†)
     |-- Austrotriconodontidae Bonaparte, 1990 (†)
     |-- Gobiconodontidae Chow & Rich, 1984 (†)
     |-- Amphilestidae Osborn, 1888 (†)
     |-o Spalacotherioidea Prothero, 1981 (†)
     `-o Symmetrodonta Simpson, 1925
       |-o Eutriconodonta Kermack, Musset & Rigney, 1973 (†)
       `-o Cladotheria McKenna, 1975 
         |-o Dryolestoidea Prothero, 1981 (†)
         `-o Zatheria McKenna, 1975
           |-o Amphiteriida Prothero, 1981 (†)
           |-o Boreosphenida Luo, Cifelli, & Kielan-Jaworowska, 2001 (†)
           | |-o Aegialodontia Butler, 1978 (†)
           | `-o Theria Parker & Haswell, 1897 
           |   |-o Metatheria Huxley, 1880 
           |   `-o Eutheria Gill, 1872 
           `-o Peramura McKenna, 1975 (†)

Véase también 
 Taxonomía de los mamíferos

Referencias

Enlaces externos 

Theria